Le terme Betis peut désigner :

Bétis, gouverneur de Gaza qui tenta de résister à Alexandre le Grand en 332 av. J.-C..
Betis ou Bætis, nom à l'époque romaine du fleuve Guadalquivir, dans la province Bétique (aujourd'hui l'Andalousie) ;
 Real Betis ou Betis, abréviations courantes du Real Betis Balompié, club de football de Séville (Espagne) ;
 Real Betis Baloncesto, section basket-ball du Real Betis Balompié.
Le terme Beti peut désigner :
 Les Beti, groupe ethnique au Cameroun ;
 Les langues beti, groupe de langues au Cameroun.